Kerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kerlin (* 1980), deutscher Dramaturg, Regisseur und Autor
 Peter Kerlin (* 1954), deutscher Folkmusiker
 Simone Kerlin (* 1972), deutsche Politikerin (SPD), MdHB